Els negativicuts (Negativicutes) són una classe de bacteris firmicutes, els membres de la qual tenen una composició peculiar de la paret cel·lular i són de tinció gram negativa. La família Veillonellaceae, anteriorment coneguda com a Acidaminococcaceae, va ser considerada membre de la classe Clostridia. El nom Selenobacteria també es refereix a alguns membres d'aquest grup.

Els membres d'aquesta família són anaerobis obligats i es troben en hàbitats com els rius, els llacs i les intestins dels vertebrats. El seu nom es refereix a la seva forma especial: Selene significa lluna, i musa significa banana.

Filogènia

Referències 

Clostridials